Ceratophorum är ett släkte av svampar. Ceratophorum ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratophorum